João Henriette Rafael Elias Manamana (Cabinda, 12 de dezembro de 1973), também conhecido por João Elias, é um ex-futebolista ruandês que atuava como meio-campista.

Carreira
Jogou a maior parte de sua carreira no futebol da Bélgica, principalmente pelo KV Mechelen, onde atuou em 108 partidas e fez 28 gols entre 1996 e 2003. Anteriormente, jogou por Beerschot VAC, KV Kortrijk (não entrou em campo, e voltou em 2003, após deixar o Mechelen) e Hemptinne-Eghezée.

Em 2005, teve sua única experiência no futebol ruandês, atuando pelo APR, porém voltou à Bélgica no mesmo ano para defender o RRFC Montegnée. Ele ainda jogou no Ierapetra (então recém-promovido à terceira divisão grega) e regressaria novamente ao futebol belga em 2007, desta vez pelo RJS Bas-Oha, também do terceiro nível, antes de se aposentar aos 35 anos.

Seleção Ruandesa
Nascido em Cabinda, capital da província angolana homônima, João Elias optou em defender a Seleção Ruandesa em 2003, estreando em julho do mesmo ano, contra Uganda, pelas eliminatórias da Copa de 2006. Seu primeiro gol foi em outubro, também pelas eliminatórias da Copa, na vitória sobre a Namíbia por 3 a 0.

Jogou a Copa das Nações Africanas de 2004, e fez um gol contra a Tunísia, que venceu por 2 a 1. O último jogo internacional de João Elias foi em 2005, também pelas eliminatórias da Copa de 2006, quando Ruanda perdeu por 3 a 1.

Ligações externas
Perfil em FootballDatabase
Perfil em National-Football-Teams.com

Futebolistas de Ruanda
Futebolistas do KV Kortrijk
Futebolistas do KV Mechelen
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004